Per come ti amo est un album du groupe Piccola Orchestra Avion Travel paru en 2004. Cet album est seulement paru en France.

Liste des titres de l'album  	 
Sentimento		 	 
Abbassando (il pendolare)	 	 
Aria di te
Dormi e sogna
E mo
Vivere forte
Cirano 
Per come ti amo
Dalle stazioni al mare
Scherzi d'affitto
La notte (La Nuit)
L'atlante 
La chiave inglese 
La famiglia
Le Style de ma mémoire 	 
Che senso ha 

Album musical sorti en 2004
Album de Piccola Orchestra Avion Travel